La Copa del Generalísimo 1971-1972 fu la 68ª edizione della Coppa di Spagna. Il torneo iniziò il 24 ottobre 1971 e si concluse l'8 luglio 1972. La finale si disputò allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid dove l'Atlético Madrid ottenne il suo quarto titolo.

Formula e squadre partecipanti 
In questa edizione presero parte tutte le squadre di Primera División, Segunda División e 71 squadre di Tercera División che si sfidarono in scontri ad eliminazione diretta. Le venti squadre di Segunda División erano qualificate direttamente per il terzo turno mentre le prime dieci squadre della Primera División 1970-1971 erano qualificate per gli ottavi di finale e le restanti otto per il quarto turno.

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Quarto turno

Quinto turno

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Formazioni

Note

Voci correlate 
Primera División spagnola 1971-1972
Segunda División spagnola 1971-1972

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1971
Calcio nel 1972
1971-1972